Flughafen Venedig steht für:

 Flughafen Venedig-Tessera (oder Venedig-Marco Polo), der Flughafen von Venedig
 Flughafen Venedig-Treviso, wird vor allem von Billigfluglinien genutzt, siehe Flughafen Treviso
 Flugplatz Venedig-Lido, Flugplatz der Allgemeinen Luftfahrt